Le neuvième concile œcuménique peut faire référence à :
 Premier concile du Latran
 Cinquième concile de Constantinople